Francia
 Orne – dipartimento
 Orne – fiume della Normandia
 Orne – affluente della Mosella